Flying Tigers steht für:

 Spitzname der American Volunteer Group, US-amerikanische Flieger-Staffel
 Flying Tiger Line, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft